Fairview Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Fairview Airport (Maryland)
 Fairview Airport (Montana)
 Fairview Airport (South Carolina)
 Fairview Airport (Texas)